Con el nombre de Partido Comunista Obrero Español se conocen dos partidos políticos españoles, surgidos de la escisión, respectivamente, del PSOE y del PCE:
 el Partido Comunista Obrero Español, fundado en 1921 por militantes del PSOE disconformes con la negativa de este partido a ingresar en la Internacional Comunista;
 el Partido Comunista Obrero Español, partido actual, de carácter marxista-leninista, fundado por Enrique Líster en 1973 tras la condena del Partido Comunista de España a la invasión soviética de Checoslovaquia.